Верона има више значења:
 Верона
 Верона (округ)
 Верона (Венеција)
 Верона (Њујорк)
 Верона (Вирџинија)
 Верона (Кентаки)
 Верона (Њу Џерзи)
 Верона (Висконсин)
 Верона (Илиноис)
 Верона (Мисисипи)
 Верона (Мисури)
 Верона (Охајо)
 Верона (Пенсилванија)
 Верона (Северна Дакота)
 Верона (песма)